Йель-Боул (, букв. «Йельская чаша») — футбольный стадион в Нью-Хейвене.

Стадион, построенный в 1914 году, расположен у границ с городом Уэст-Хейвен примерно в 2,5 км от главного здания Йельского университета. Первоначальная вместимость составляла 70 869 мест, но после реконструкции и модернизации уменьшилась до 61 446. Стоимость строительства составила около $750 000.

Стадион является домашней ареной для футбольной команды университета, в 1973—1974 годах на стадионе играла профессиональная команда «Нью-Йорк Джайентс» из НФЛ, а в 1977 году — «Коннектикут Байсентенниалс» из САФЛ. В 1987 году стадион был объявлен национальным историческим памятником.

В 1995 году на стадионе проходили Специальные Олимпийские игры, где принимают участие люди с ограниченным интеллектом. Кроме спортивных состязаний, на стадионе проходят и концертные выступления.

Галерея

Ссылки 

 Yale Bowl

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1914 году в США
Стадионы для американского футбола в США
Спортивные сооружения Коннектикута
Спорт в Нью-Хейвене
Здания и сооружения Нью-Хейвена
Йельский университет